Stormwind – stolica rasy ludzi w świecie Azeroth w grze Warcraft.
 Stormwind – szwedzka grupa muzyczna power metalowa
 Stormwind– nieistniejąca obecnie niemiecka grupa muzyczna wykonywająca heavy metal. W ramach projektu, powstałego w 1980 roku, muzycy wydali album Taken by Storm i minialbum Warbringer.
 Stormwind – singiel grupy Europe z 1984 roku.

Przypisy